Корфантув () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Нысский повят, Опольское воеводство. Население — 9905 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Борек
 Грыжув
 Егельница
 Куропас
 Кузница-Лигоцка
 Мышовице
 Несебендовице
 Пехоцице
 Плесница
 Пшехуд
 Пшидроже-Мале
 Пшидроже-Вельке
 Пушина
 Рончка
 Рынарцице
 Жимковице
 Стара-Ямка
 Сцинава-Мала
 Сцинава-Ныска
 Венжа
 Вельке-Лонки
 Влодары
 Влостова

Соседние гмины 
 Гмина Бяла
 Гмина Ламбиновице
 Гмина Ныса
 Гмина Прушкув
 Гмина Прудник
 Гмина Туловице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Нысский повет